Saturnin Tomasz Lityński herbu Sas (ur. ok. 1841 w Bereściu, zm. 17 lutego 1927 w Sanoku) – powstaniec styczniowy, właściciel ziemski.

Życiorys 
Saturnin Tomasz Lityński urodził się około 1841 w Bereściu. Był synem Tomasza i Wilhelminy.

Uczestniczył w powstaniu styczniowym 1863. Był właścicielem dóbr ziemskich w Królestwie Polskim kongresowym, m.in. w Brześciu. Pod koniec XIX zamieszkiwał w Posadzie Sanockiej, a do końca życia w Sanoku. Pod koniec lat 80. był emerytowanym pisarzem szpitala powszechnego w Sanoku.

Do końca życia przez 46 lat był żonaty z Eudoksją z domu Kuźma. Mieli synów: Telesfora (ur. 5 stycznia 1887, zm. 14 grudnia 1888 na odrę), Czesława (ur. 9 lipca 1889, zm. 7 marca 1911 na gruźlicę).

Zmarł 17 lutego 1927 w Sanoku w wieku 87 lat. Został pochowany 19 lutego 1927 na cmentarzu przy ul. Rymanowskiej w Sanoku w I dzielnicy. We wspomnieniu w „Głosie Narodu” z 19 marca 1927 napisano, że odznaczał się niezwykle pięknym i szlachetnym charakterem.

Przypisy 

Saturnin
Ludzie urodzeni w Brześciu
Ludzie związani z Posadą Sanocką
Pochowani na Cmentarzu Centralnym w Sanoku
Polscy ziemianie (Królestwo Kongresowe)
Powstańcy styczniowi
Urodzeni w XIX wieku
Nieznana data urodzenia
Ziemianie związani z Sanokiem
Zmarli w 1927